Cornelis Evertsen (1610–1666)
 Cornelis Evertsen (1642–1706)